Tomi Nybäck (1985- ), joueur d'échecs finlandais ;
 Sari Nybäck, karatéka finlandaise.

Patronyme finnois